ЕП — українське інтернет-видання.
 ЕП — приміщення або його відгороджена частина, де встановлюються ГРЩ, ВРП, ВП та інші розподільні пристрої.